

Sciences humaines et sociales 
 Le dyan est une langue gour du Burkina Faso.

Anthroponyme

Prénom 
Dyan est un prénom mixte, notamment porté par :
 Alison Dyan Liebert (1981-), une actrice, mannequin, productrice et réalisatrice canadienne ;
 Dyan Cannon (1937-), une actrice, réalisatrice et scénariste américaine ;
 Dyan Hilton (?-), un égyptologue britannique ;
 Dyan Webber (1966-), une athlète américaine, spécialiste des épreuves de sprint.

Patronyme 

 Dina Dyan (1930-2012), une chanteuse (soprano) soviétique d'opéra et de concert, soliste du théâtre Bolchoï de 1955 à 1963 ;
 Gilles Dyan (1960-), un homme d'affaires et marchand d'art français, président fondateur d'Opera Gallery.